Back on My Feet – album di Missincat del 2009
 Back on My Feet – singolo di Missincat del 2009